Lincolnsiedlung steht für:
 Rühme#Lincolnsiedlung, eine Siedlung im Braunschweiger Stadtteil Rühme
 Lincolnsiedlung (Darmstadt), eine Siedlung in Darmstadt